Смо́ля́к — славянская фамилия. Известные носители:

 Смоляк, Андрей Николаевич (род. 1954) — белорусский художник, почётный академик Европейской академии искусств.
 Смоляк, Антон Филимонович — Георгиевский кавалер; поручик; 1 марта 1916 (посмертно).
 Смоляк, Борис Анатольевич (род. 1970) — украинский бард, поэт, актёр, драматург (пишет на русском языке).
 Смоляк, Игорь Владимирович (род. 1968) — российский контр-адмирал, командир Ленинградской военно-морской базы с 2015 года; начальник ЧВВМУ (2014—2015).
 Смоляк, Иосиф Иванович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 7543; 1 января 1847.
 Смоляк, Ладислав (1931—2010) — чешский актёр, режиссёр театра и кино.
 Смоляк, Николай Петрович (1910—1963) — советский художник-график, плакатист.
 Смоляк, Сергей Абрамович (род. 1936) — учёный-экономист, лауреат премии имени В. С. Немчинова (2011).

См. также 
 Смоляки